

Lieu 
 Istanbul, une ville de Turquie ;
 Métropole d'Istanbul, une entité administrative spéciale à compétence municipale ;
 Istanbul, une province de Turquie.

Film 
 Istanbul est un film américain réalisé par Joseph Pevney en 1957.
 Istanbul est un court métrage français réalisé par Maurice Pialat en 1964.
 Istanbul est un film belgo-germano-luxembourgeois réalisé par Marc Didden en 1985.
 Istanbul est un film suédois réalisé par Mats Arehn en 1989.

Divers 
 Istanbul est un jeu de société créé par Rüdiger Dorn